Cruppi ist ein französischer Familienname, Namensträger sind:
 Alice Cruppi (1887–1968), französische Schriftstellerin und Malerin; Schwiegertochter von Jean und Louise
 Jean Cruppi (1855–1933), französischer Politiker; Ehemann von Louise
 Louise Cruppi (1862–1925), französische Schriftstellerin und Feministin; Ehefrau von Jean